En matemáticas, tangente puede referirse a:

 Tangente (trigonometría). 
 Tangente (geometría).